Al-Burma – pole naftowe w Algierii
 Al-Burma – miejscowość w Tunezji